Фигеруэла-де-Арриба ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алисте.  Занимает площадь 153,17 км². Население — 414 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы